Чемпионат первого дивизиона Руанды по футболу () — высший футбольный дивизион в Руанде, представляет собой чемпионат из 16 клубов. Каждый последующий сезон заменяются два клуба с наименьшим количеством очков на другие два закончившие Второй дивизион Руанды по футболу с наилучшими показателями (набранные очки).

Количество выигранных сезонов по клубам

Ссылки 
 RSSSF история
 Сайт Руандийской федерации футбола

Футбол в Руанде
Руанда